Mossdorf oder Moßdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mossdorf (1911–2001), Schweizer Politiker (FDP)
 Bernhard Moßdorf (1802–1833), Verfasser des ersten Entwurfs einer repräsentativen Verfassung für Sachsen

 Gustav Mossdorf (1831–1907), Schweizer Architekt

Siehe auch:

 August Moßdorff (1758–1843), Beamter, Politiker und führender deutscher Jakobiner
 Mosdorf
 Moosdorf (Begriffsklärung)
 Mohsdorf